Kineziológia: az emberi és állati mozgást, teljesítményt vizsgáló tudomány a pszichológia, idegtudomány, anatómia, fiziológia, biomechanika eredményeinek alkalmazásával. A magyar köznyelvben a "kineziológia" megnevezést gyakran az "alkalmazott kineziológia" értelemben használják, helytelenül. 
Kineziológia, Humánkineziológia: az ember fizikai teljesítményének és állóképességének vizsgálatával, erőnlétének megőrzésével, valamint a mozgáskultúra fejlesztésével foglalkozó sporttudományi szakág.
Kineziológia, Alkalmazott kineziológia: alternatív gyógymód, amely a személy energiarendszerének kiegyensúlyozásával foglalkozik. Művelői manuális izomteszteléssel foglalkozó terapeuták.